Тюль:

 Тюль — вид ткани.
 Тюль — город во Франции.
 Тюль — округ во французском департаменте Коррез.